El nombre Miguel Herrera puede aludir a alguna de las siguientes personas:

 Miguel Herrera Equihua, futbolista mexicano
 Miguel "El Piojo" Herrera, futbolista y director técnico mexicano
 Miguel Herrera de Tejada, farmacéutico español
  Miguel Herrera, actor de cine y televisión argentino
  Miguel Herrera, futbolista colombiano
 Miguel Herrera y Obes, político y periodista uruguayo.
 Fray Miguel de Herrera, pintor virreinal español nacido en San Cristóbal de La Laguna, provincia de Santa Cruz de Tenerife, Canarias, en 1696, y fallecido en México después de 1765.